Okręty US Navy o nazwie USS  "Grapple":
 Pierwszy  był okrętem ratowniczym, w służbie w latach 1943-1977. Sprzedany Tajwanowi.
 Drugi  był okrętem ratowniczym, w służbie od 1985.

Grapple